Bräunig ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bräunig (* 2000), deutscher Schauspieler
 Alfred Bräunig (1847–1927), deutscher Politiker, Bürgermeister von Mannheim und Rastatt
 Enrico Bräunig (* 1971), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Erhard Bräunig (1945–2015), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Günther Bräunig (* 1955), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der KfW
 Klaus Bräunig (* 1954), Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), ehem. Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie
 Werner Bräunig (1934–1976), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Bräunigk
 Breunig
 Bräuniger
 Bräuning